Хайдянь () — район муніципалітету Пекіна. В основному він розташований на північному заході Пекіна, але також меншою мірою на заході, де він межує з районами Січен і Фентай.

Його площа становить 431 квадратний кілометр, що робить його другим за величиною районом у міському районі Пекіна (після Чаоян), і станом на листопад 2020 року тут проживає 3 133 469 жителів.

Адміністративний поділ 
Адміністративний поділ району повідомлявся таким чином:

 22 райони власне міста Пекіна
 7 міст з яких мають «область» () мітка:

Історія 
Хайдянь спочатку був селом за межами внутрішнього міста Пекіна. Вперше він був побудований за часів династії Юань і став одним із восьми головних ділових районів столиці під час династії Цін і був місцем розташування таких старих магазинів, як Lotus White, Quanjude і Hongbin House. Знаменитий Старий Літній палац і Літній палац, два великі імператорські сади, також є одними з його відомих пам’яток. Він став університетським районом після будівлі Університету Цінхуа та кампусу Університету Єнчінг на початку двадцятого століття. Воно згадується в романі Лао Ше «Верблюд Сянцзи» як академічне село для студентів. Після заснування Народної Республіки його навмисно розвивали як університетську територію, туди перемістили багато закладів Яньань. Офіційно адміністративним районом він став у червні 1954 року Після реформи та відкриття він став центром ІТ-індустрії Китаю. За словами журналу Time:

У другій половині 1990-х років серед районів Пекіна Хайдянь мав найвищий ВВП на душу населення. Протягом цього періоду ВВП району Хайдянь (1) щорічно зростав двозначним числом.

Транспорт 
Північно-західні ділянки 3-ї кільцевої дороги, 4-ї кільцевої дороги, 5-ї кільцевої дороги та 6-ї кільцевої дороги проходять через територію.

Метро та швидкісний трамвай 
В даний час Хайдянь обслуговується десятьма лініями пекінського метрополітену  та однією лінією легкорейкового транспорту.

Уряд та інфраструктура 

У окрузі знаходиться штаб-квартира Китайського національного космічного управління. Пекінський аерокосмічний центр управління польотами, який служить центральним командним центром китайської космічної програми, також розташований у районі.

Штаб-квартира Державного управління у справах іноземних експертів (SAFEA) розташована в Чжунгуаньцуні.

В районі розташований Військово-музичний зал ЛНР.

На території району діють об’єкти Міністерства державної безпеки.

Економіка 

У 2017 році регіональний ВВП становив 592,48 млрд юанів, ВВП на душу населення — 170,8 тис. юанів (25293 доларів США).

Центральна частина економіки Хайдяня, район електроніки Чжунгуаньцунь, містить офіси багатьох програмних і комп’ютерних компаній у Пекіні.

 Штаб-квартира Baidu розташована в кампусі Baidu. 
 Штаб-квартира Sohu розташована в Інтернет-плазі Sohu.com.
 Штаб-квартира Sinosteel знаходиться в Sinosteel Plaza () в районі Хайдянь.
 Штаб-квартира Youku розташована на п'ятому поверсі Sinosteel Plaza.
 Штаб-квартира Wumart розташована в комерційній будівлі Wumart (物美商业大厦;物美商業大廈;) в районі Хайдянь.
 Головний офіс aigo знаходиться в Ідеальній площі (理想国际大厦;理想國際大廈;) у районі Хайдянь.
 Штаб-квартира авіакомпанії China Postal Airlines розташована на 11-14 поверхах офісної будівлі Ziyu (紫玉写字楼;紫玉寫字樓;  ) в районі Хайдянь.
 Sinovac Biotech.
 Пекінський науково-дослідний центр цивільних авіаційних технологій COMAC () має свої офіси на 8-му поверсі Олімпійського корпусу в Пекіні (北京奥运大厦;北京奧運大廈;  ) у районі Хайдянь.
 Штаб-квартира Xiaomi розташована в офісній будівлі міста Хуарун Вуцай (华润五彩城写字楼;華潤五彩城寫字樓;).
 Nuctech
 New Oriental
 Пекінський офіс Google знаходиться в науковому парку Цінхуа, корпус 6 
 Пекінський офіс Everbright International розташований у Beijing International Building (北京国际大厦) у Чжунгуаньцунь.
 ByteDance (розробник Douyin / TikTok) має глобальну штаб-квартиру на Zhichun Road (知春路), район Хайдянь.
 Глобальна штаб-квартира Lenovo знаходиться в кампусі Lenovo, район Хайдянь.
 Grab має офіс у Пекіні в Raycom Infotech Park.

Спорт 
Китайська асоціація хокею з шайбою, яка керує хокеєм із шайбою та хокейним спортом у Китаї, має свої офіси за адресою 56, Zhongguacun South Street у районі Хайдянь.

Галерея

Клімат 
Хайдянь має вологий континентальний клімат (класифікація клімату Кеппена Dwa). Середньорічна температура в Хайдяні становить 12.8 °C. Середньорічна кількість опадів 557.3 мм з липнем як найбільш вологим місяцем. Середня температура найвища в липні, близько 26.5 °C, а найнижча в січні, близько −3.2 °C.

Примітки

Посилання 

 Район Хайдянь, муніципалітет Пекіна 
 Район Хайдянь, муніципалітет Пекіна 

Містечка КНР